Ha partecipato ai Giochi di .

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade

Collegamenti esterni